Медераш () — комуна в Румунії, у повіті Харгіта.
 Медераш () — село в Румунії, у повіті Харгіта. Адміністративний центр комуни Медераш.
 Медераш () — комуна в Румунії, у повіті Муреш.
 Медераш () — село в Румунії, у повіті Муреш. Адміністративний центр комуни Медераш.